Giovanni Esposito – attore italiano 
Giovanni Esposito – judoka italiano 
Giovanni Esposito – militare italiano